Luitpoldbad oder Luitpold-Bad steht für:
Prinz-Luitpold-Bad in Bad Oberdorf
Luitpoldbad (Bad Kissingen) in Bad Kissingen
Prinz-Luitpold-Bad in Kitzingen, siehe Luitpoldbau